Einstieg steht für:
 Einstieg (Jägersprache), Stelle, an der Fischotter oder Biber ins Wasser steigen
 Einstieg (Tauchen), Stelle, an der Taucher ins Wasser steigen
 Einstieg (Klettern), Stelle, an der Kletterer in eine Fels- oder Eiswand einsteigen
 Einführung in eine Unterrichtsstunde und das Unterrichtsthema, siehe Unterrichtseinstieg

Siehe auch:
 Mitteleinstiegswagen (Begriffsklärung)